

Persone

Altro 
Cattaneo – antica famiglia genovese
Cattaneo – antica nobile famiglia mantovana
Cattaneo – antica nobile famiglia veronese
Archivio Cattaneo – archivio di Cernobbio
Casa Cattaneo – villa di Cernobbio
Università Carlo Cattaneo – università in provincia di Varese

Pagine correlate 
 Cattanei